Galatië
Galatia (Illinois)
Galatia (Kansas)